Charles Allen House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Charles Allen House (Delaware), ID-Nr. 83001348
 Charles Allen House (Massachusetts), ID-Nr. 80000579